Bupleurum aegyptiacum är en flockblommig växtart som beskrevs av Nectoux och H.Wolff. Bupleurum aegyptiacum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
aegyptiacum